Хиро́си Са́то (; ) — японский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской команды Японии принимал участие в соревнованиях по кёрлингу на , где команда Японии заняла пятое место.

Трёхкратный серебряный призёр , четырёхкратный .

Достижения 
 : серебро (, , ).
 : золото (1996, 1997, 1998, 1999), серебро (2000, 2015, 2017), бронза (2013, 2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Hiroshi Sato - Curling - Nihon Olympic Iinkai (Национальный Олимпийский комитет Японии, Japanese Olympic Committee - JOC)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы Японии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Японии